Sezon (1972/1973) – siedemdziesiąty siódmy sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Celtic Glasgow. Awans uzyskały zespoły Clyde i Dunfermline Athletic. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Kilmarnock i Airdrieonians.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 

 Scotland 1972/73 – RSSSF 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1972 w piłce nożnej
1973 w piłce nożnej